Hugo Gyldén – astronomo svedese
Gyldén – cratere lunare